Die Saison 1963/64 war die 21. Spielzeit der mexikanischen Primera División und die nach neun Jahren letzte, in der die Meisterschaft mit 14 Mannschaften ausgetragen wurde. Durch die Erweiterung der Liga von bisher 14 auf zukünftig 16 Vereine hatte der Club Deportivo Nacional als bisher schlechtester Tabellenletzter seit Bestehen der mexikanischen Profiliga das seltene Glück, durch ein separates Turnier am Saisonende noch den Abstieg vermeiden zu können (Details am Ende dieses Artikels).

Das Titelrennen 
Nachdem der Club Deportivo Oro seinem Stadtrivalen Chivas am letzten Spieltag der vorangegangenen Spielzeit noch den Titel wegschnappen konnte, gab es gleich am ersten Spieltag dieser Saison die Gelegenheit zur Revanche. Doch der Vizemeister der vergangenen Saison unterlag seinem Stadtrivalen im gemeinsam genutzten Estadio Jalisco mit 0:4, wodurch der Saisonauftakt deutlich misslang. Auch in den ersten drei Auswärtsspielen bei den Pumas (0:0), bei den Cañeros (0:2) und bei den Freseros (0:0) blieben die Chivasi ebenso ohne eigenen Torerfolg wie im Rückspiel gegen den Meister Oro (0:0). Dennoch gelang Chivas ein spannender Zweikampf um die Tabellenführung gegen den Hauptstadtverein América. Nach dem 23. Spieltag standen die beiden Erzrivalen des mexikanischen Fußballs mit jeweils 31 Punkten ganz oben in der Tabelle, als es am drittletzten Spieltag zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten im Estadio Olímpico Universitario von Mexiko-Stadt kam. Durch die Treffer von Francisco Jara (44.) und Salvador Reyes (79.) gewann Chivas mit 2:0 und gab auch in den beiden folgenden Spielen gegen die Stadtrivalen Nacional (2:0) und Atlas (3:0) die Tabellenführung nicht mehr aus der Hand. Somit sicherte sich der Club Deportivo Guadalajara seinen insgesamt sechsten Meistertitel, während der Club América erneut leer ausging.

Abschlusstabelle 1963/64 

|}

Kreuztabelle 1963/64 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Das Erweiterungsturnier 
Wegen der Erweiterung der Liga auf 16 Mannschaften gab es neben dem Aufstieg des Zweitligameisters Cruz Azul noch zwei zu vergebende Startplätze in der Saison 1964/65. Um diese spielten der Tabellenletzte der ersten Liga, CD Nacional, und die Mannschaften des CD Veracruz, CF Madero und Poza Rica FC. Die Spiele wurden im Januar und Februar 1964 im Estadio Olímpico Universitario von Mexiko-Stadt ausgetragen.

Begegnungen des Erweiterungsturniers

Abschlusstabelle des Erweiterungsturniers 

|}
1 Weil bei Punktgleichheit weder das Torverhältnis noch der direkte Vergleich herangezogen wurde, wurde ein Entscheidungsspiel erforderlich.

|}

Torjägerliste

Quellen 
 Die Saison 1963/64 bei RSSSF

Siehe auch 
 Liga MX

1963
Fußballsaison 1963/64